Муха́ммад ибн Али́ ( — Мухаммад, сын Али) — распространённое у арабов и мусульман сочетание имени собственного и имени отца.

Персоналии
 Мухаммад ибн Али аль-Бакир — пятый шиитский имам, сын имама Зайна аль-Абидина
 Мухаммад ибн Али ат-Таки (811—835) — девятый шиитский имам
 Мухаммад ибн Али — султан султаната Катири (Южная Аравия) приблизительно с 1430 по 1450 гг.